Волощенко Андрій Прокопович (1883—1983) — український бандурист.
 Волощенко Аза Кирилівна (1938) — український історик.
 Волощенко Марія В'ячеславівна (1989) — українська стрибунка у воду
 Волощенко Олег Олександрович — український актор, заслужений артист України
 Волощенко Станіслав Анатолійович — український історик, кодиколог.

Українські прізвища
Прізвища на -енко